Azotyn metylu, 
Kwas karbaminowy, 
Nitrometan,